Балийское письмо () — письменность, использовавшаяся на индонезийском острове Бали. Большей частью была заменена латинским алфавитом. Несмотря на это, письменность используется и по сей день, хотя лишь немногие люди свободно владеют ей. Главным образом применяется в религиозных писаниях.

Балийское письмо преобладает в традиционных церемониях острова Бали и прочно ассоциируется с индуизмом. Письмо в основном используется для копирования лонтар или манускриптов на пальмовых листьях, содержащих религиозные тексты.

Балийское письмо произошло от письма кави, которое, в свою очередь, берёт истоки от письма брахми — предка почти всех письменностей юго-восточной Азии.

Алфавит 
Алфавит включает в себя 47 символов, 14 из которых обозначают гласные звуки, остальные 33 — согласные.

Согласные 
Согласные называются wianjana (ᬯ᭄ᬬᬦ᭄ᬚᬦ). В балийском письме их 33, однако лишь 18 из них, называемые wreṣāstra (ᬯᬺᬱᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ), используются для записи балийского языка. Остальные применяются для записи слов, заимствованных из кави и санскрита.

Aksara wreṣāstra. В традиционном порядке: ha na ca ra ka / da ta sa wa la / ma ga ba nga / pa ja ya nya.

 Согласный ha иногда не произносится. Например, hujan произносится как ujan.
 На самом деле является альвеолярным, но классифицируется как зубной по традиции.

Гласные 
Гласные называются suara (ᬲ᭄ᬯᬭ) и могут быть написаны как отдельные буквы, если находятся в начале слова.

Цифры

Юникод 
Письмо было включено в Юникод с выходом версии 5.0 в июле 2006 года. Выделенный для балийского диапазон — U+1B00-U+1B7F:

Ссылки 
 Балийское письмо на сайте Omniglot.com — A guide to writing systems

Примечания 

Индийское письмо
Балийское письмо
Письменности Юго-Восточной Азии
Письменности австронезийских языков
Абугиды